Di seguito una lista di asteroidi dal numero 174001 al 175000 con data di scoperta e scopritore.

174001-174100 

|-
| 174001 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174002 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174003 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 174004 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174005 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 174006 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174007 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174008 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174009 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174010 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174011 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174012 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174013 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174014 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174015 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174016 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174017 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 174018 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174019 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174020 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174021 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174022 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174023 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174024 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174025 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174026 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174027 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 174028 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174029 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 174030 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 174031 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 174032 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174033 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174034 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174035 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174036 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174037 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174038 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174039 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174040 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174041 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174042 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174043 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174044 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174045 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 174046 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174047 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174048 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174049 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 174050 - ||  || 10 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 174051 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 174052 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174053 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174054 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174055 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174056 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174057 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174058 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174059 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174060 - ||  || 14 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174061 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 174062 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174063 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 174064 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 174065 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 174066 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 174067 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 174068 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 174069 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 174070 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 174071 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 174072 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 174073 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 174074 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 174075 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 174076 - ||  || 18 marzo 2002 || Bohyunsan
|-
| 174077 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 174078 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174079 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 174080 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 174081 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 174082 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 174083 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 174084 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 174085 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174086 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174087 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174088 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174089 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174090 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 174091 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174092 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 174093 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 174094 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 174095 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 174096 - ||  || 4 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174097 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174098 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174099 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 174100 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|}

174101-174200 

|-
| 174101 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174102 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 174103 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 174104 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174105 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174106 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174107 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174108 - ||  || 10 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 174109 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174110 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174111 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174112 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174113 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174114 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174115 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174116 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174117 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174118 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 174119 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 174120 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174121 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 174122 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 174123 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 174124 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174125 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174126 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174127 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174128 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174129 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174130 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174131 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 174132 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 174133 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174134 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174135 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174136 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 174137 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 174138 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 174139 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174140 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174141 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174142 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 174143 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174144 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174145 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 174146 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174147 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174148 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 174149 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 174150 - || 2002 PD || 1 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 174151 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174152 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174153 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174154 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174155 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174156 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174157 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174158 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174159 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174160 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174161 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174162 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174163 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174164 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174165 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174166 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174167 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174168 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174169 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 174170 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174171 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174172 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174173 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174174 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174175 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174176 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 174177 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174178 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 174179 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174180 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174181 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174182 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 174183 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 174184 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174185 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 174186 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 174187 - ||  || 9 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 174188 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174189 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174190 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174191 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174192 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174193 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174194 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174195 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174196 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174197 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174198 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174199 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174200 - ||  || 31 agosto 2002 || LINEAR
|}

174201-174300 

|-
| 174201 - ||  || 18 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 174202 - ||  || 18 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 174203 - ||  || 28 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 174204 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174205 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174206 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174207 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174208 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174209 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174210 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174211 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174212 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174213 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174214 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174215 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174216 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 174217 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174218 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174219 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174220 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174221 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174222 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174223 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174224 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174225 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174226 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174227 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174228 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174229 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174230 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174231 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174232 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174233 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174234 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174235 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174236 - ||  || 8 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 174237 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174238 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174239 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174240 - ||  || 10 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174241 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174242 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174243 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174244 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174245 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174246 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174247 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174248 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174249 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174250 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174251 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174252 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174253 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174254 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174255 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174256 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174257 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174258 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174259 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174260 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174261 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174262 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174263 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 174264 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 174265 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 174266 - ||  || 4 settembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 174267 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174268 - ||  || 15 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 174269 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174270 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174271 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174272 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174273 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174274 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174275 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174276 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174277 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174278 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174279 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174280 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174281 Lonský ||  || 30 settembre 2002 || Pravec, P.
|-
| 174282 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174283 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174284 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174285 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174286 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174287 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174288 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174289 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174290 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174291 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 174292 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174293 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174294 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174295 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 174296 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174297 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174298 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174299 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174300 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|}

174301-174400 

|-
| 174301 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174302 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174303 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174304 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174305 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174306 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 174307 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 174308 - ||  || 4 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 174309 - ||  || 4 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 174310 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174311 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174312 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174313 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174314 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174315 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 174316 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174317 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174318 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174319 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174320 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174321 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174322 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174323 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174324 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174325 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174326 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 174327 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174328 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174329 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174330 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174331 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174332 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174333 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174334 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174335 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174336 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174337 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174338 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174339 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174340 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174341 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174342 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174343 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174344 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174345 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174346 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174347 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174348 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174349 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174350 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174351 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174352 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174353 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174354 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174355 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174356 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174357 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174358 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174359 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174360 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174361 Rickwhite ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174362 Bethwillman ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174363 Donyork ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174364 Zakamska ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174365 Zibetti ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174366 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174367 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174368 - ||  || 29 ottobre 2002 || Spahr, T. B.
|-
| 174369 - ||  || 29 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174370 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174371 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174372 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174373 - ||  || 31 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174374 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 174375 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 174376 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174377 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 174378 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174379 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 174380 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174381 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174382 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174383 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174384 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174385 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174386 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174387 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 174388 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174389 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174390 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 174391 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174392 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174393 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174394 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174395 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174396 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174397 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 174398 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 174399 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174400 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|}

174401-174500 

|-
| 174401 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174402 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174403 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174404 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174405 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174406 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174407 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174408 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174409 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174410 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174411 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174412 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174413 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174414 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174415 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174416 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174417 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174418 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174419 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174420 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174421 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174422 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174423 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 174424 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 174425 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 174426 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 174427 - ||  || 25 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 174428 - || 2002 XS || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174429 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174430 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174431 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174432 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174433 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174434 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174435 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174436 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174437 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174438 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174439 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174440 - ||  || 9 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174441 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174442 - ||  || 9 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174443 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174444 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174445 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174446 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174447 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174448 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174449 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174450 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174451 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174452 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174453 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174454 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174455 - ||  || 13 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 174456 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174457 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174458 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174459 - ||  || 29 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174460 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174461 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174462 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174463 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174464 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174465 - ||  || 27 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 174466 Zucker ||  || 31 dicembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174467 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 174468 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174469 - ||  || 1 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 174470 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174471 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174472 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174473 - ||  || 6 gennaio 2003 || Needville
|-
| 174474 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174475 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174476 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174477 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174478 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174479 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174480 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174481 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174482 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174483 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174484 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174485 - ||  || 9 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174486 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174487 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174488 - ||  || 23 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 174489 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174490 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174491 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174492 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174493 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174494 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174495 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174496 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174497 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174498 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174499 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174500 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|}

174501-174600 

|-
| 174501 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174502 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174503 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174504 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174505 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174506 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174507 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 174508 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174509 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174510 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 174511 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174512 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 174513 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 174514 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 174515 Pamelaivezic ||  || 28 gennaio 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 174516 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 174517 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 174518 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 174519 - ||  || 9 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 174520 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 174521 - ||  || 24 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 174522 - ||  || 22 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 174523 - ||  || 22 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 174524 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 174525 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 174526 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 174527 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174528 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174529 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174530 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174531 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174532 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174533 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174534 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174535 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174536 - ||  || 8 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174537 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174538 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174539 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174540 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174541 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174542 - || 2003 FE || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174543 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 174544 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 174545 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174546 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174547 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174548 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174549 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174550 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 174551 - ||  || 27 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 174552 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 174553 - ||  || 28 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174554 - ||  || 28 marzo 2003 || CSS
|-
| 174555 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174556 - ||  || 30 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174557 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174558 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174559 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 174560 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 174561 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 174562 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 174563 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 174564 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 174565 - || 2003 HC || 20 aprile 2003 || NEAT
|-
| 174566 - ||  || 28 maggio 2003 || NEAT
|-
| 174567 Varda ||  || 21 giugno 2003 || Larsen, J. A.
|-
| 174568 - ||  || 5 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 174569 - ||  || 5 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 174570 - ||  || 18 luglio 2003 || NEAT
|-
| 174571 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 174572 - ||  || 29 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 174573 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 174574 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 174575 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 174576 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 174577 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 174578 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174579 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174580 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174581 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174582 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174583 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174584 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174585 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174586 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174587 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174588 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174589 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174590 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174591 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174592 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174593 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174594 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174595 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174596 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 174597 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174598 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174599 - ||  || 21 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174600 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|}

174601-174700 

|-
| 174601 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174602 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174603 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174604 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 174605 - ||  || 3 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174606 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174607 - ||  || 3 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174608 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174609 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174610 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174611 - ||  || 19 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174612 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174613 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174614 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 174615 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 174616 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174617 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174618 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174619 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 174620 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174621 - ||  || 19 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 174622 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174623 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174624 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174625 - ||  || 19 settembre 2003 || Uccle
|-
| 174626 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174627 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174628 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174629 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174630 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174631 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174632 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174633 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174634 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174635 - ||  || 19 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 174636 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174637 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174638 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174639 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174640 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174641 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 174642 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174643 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174644 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 174645 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174646 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 174647 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174648 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174649 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174650 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174651 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174652 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174653 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174654 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 174655 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174656 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174657 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 174658 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174659 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174660 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174661 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174662 - ||  || 26 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174663 - ||  || 27 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174664 - ||  || 29 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174665 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174666 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174667 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174668 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174669 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174670 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174671 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174672 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174673 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174674 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174675 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174676 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174677 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174678 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174679 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174680 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 174681 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174682 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 174683 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174684 - ||  || 5 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174685 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174686 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174687 - ||  || 20 ottobre 2003 || Clingan, R.
|-
| 174688 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174689 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174690 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174691 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174692 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174693 - ||  || 22 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 174694 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174695 - ||  || 16 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 174696 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174697 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174698 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174699 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174700 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|}

174701-174800 

|-
| 174701 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174702 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174703 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174704 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174705 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174706 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174707 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174708 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174709 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174710 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174711 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174712 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174713 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174714 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174715 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174716 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174717 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174718 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174719 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174720 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174721 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174722 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174723 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174724 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174725 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174726 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174727 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174728 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174729 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174730 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174731 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174732 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174733 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174734 - ||  || 23 ottobre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174735 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174736 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174737 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174738 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174739 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174740 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174741 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174742 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174743 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174744 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174745 - ||  || 24 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174746 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174747 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174748 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174749 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174750 - ||  || 29 ottobre 2003 || CSS
|-
| 174751 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 174752 - ||  || 28 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 174753 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174754 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 174755 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 174756 - || 2003 VN || 1 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174757 - ||  || 5 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174758 - ||  || 14 novembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 174759 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174760 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174761 - ||  || 3 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174762 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174763 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174764 - ||  || 21 novembre 2003 || Stevens, B. L.
|-
| 174765 - ||  || 19 novembre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 174766 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174767 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174768 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174769 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174770 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174771 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174772 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174773 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174774 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174775 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174776 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174777 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174778 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174779 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174780 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174781 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 174782 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 174783 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 174784 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174785 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174786 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174787 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174788 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174789 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174790 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174791 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174792 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174793 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174794 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174795 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174796 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174797 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 174798 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174799 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174800 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|}

174801-174900 

|-
| 174801 Etscorn ||  || 23 novembre 2003 || Ryan, W. H.
|-
| 174802 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174803 - ||  || 23 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 174804 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 174805 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 174806 - || 2003 XL || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 174807 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174808 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174809 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174810 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174811 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 174812 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 174813 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174814 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174815 - ||  || 19 dicembre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 174816 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 174817 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 174818 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 174819 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174820 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174821 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174822 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174823 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174824 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174825 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174826 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174827 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174828 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174829 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174830 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174831 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174832 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174833 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174834 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174835 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174836 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174837 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174838 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174839 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174840 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174841 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174842 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174843 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174844 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174845 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 174846 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174847 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174848 - ||  || 30 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174849 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174850 - ||  || 26 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 174851 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174852 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174853 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174854 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 174855 - ||  || 30 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 174856 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 174857 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 174858 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174859 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 174860 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174861 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174862 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174863 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174864 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174865 - ||  || 16 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 174866 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174867 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174868 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 174869 - ||  || 20 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174870 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174871 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 174872 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174873 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174874 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174875 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174876 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174877 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174878 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174879 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174880 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174881 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174882 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174883 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174884 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174885 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174886 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174887 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174888 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174889 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174890 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174891 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 174892 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174893 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174894 - ||  || 29 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174895 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174896 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 174897 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 174898 - ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 174899 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174900 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|}

174901-175000 

|-
| 174901 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174902 - ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 174903 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174904 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174905 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174906 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174907 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174908 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174909 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 174910 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 174911 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174912 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174913 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 174914 - ||  || 11 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174915 - ||  || 11 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 174916 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174917 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174918 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174919 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174920 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174921 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174922 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174923 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174924 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174925 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174926 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174927 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174928 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174929 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174930 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 174931 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174932 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174933 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174934 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174935 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174936 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174937 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174938 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174939 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 174940 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174941 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174942 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174943 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174944 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174945 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174946 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174947 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174948 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174949 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 174950 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174951 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 174952 - ||  || 11 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174953 - ||  || 11 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174954 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 174955 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174956 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174957 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174958 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174959 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174960 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174961 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174962 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174963 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174964 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 174965 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174966 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174967 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174968 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174969 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174970 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174971 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174972 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 174973 - ||  || 20 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174974 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174975 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174976 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174977 - ||  || 20 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 174978 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174979 - ||  || 25 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174980 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174981 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 174982 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 174983 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174984 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174985 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174986 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174987 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174988 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174989 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174990 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 174991 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 174992 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174993 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174994 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174995 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 174996 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 174997 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 174998 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 174999 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 175000 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0174001